Belle famille peut faire référence à plusieurs films ou séries :
 1991-1997 : Notre belle famille,  série télévisée américaine en 160 épisodes, créée par William Bickley et Michael Warren ;
 Belle famille - Farce tragique de Victor Haïm (1981)
 2003 : Une si belle famille, film américain réalisé par Fred Schepisi ;
 2015 : Belles Familles, film français de Jean-Paul Rappeneau.
2019 : Une si belle famille (Bröllop, begravning och dop), série suédoise réalisée par Colin Nutley.